Der Hornsund ist ein Fjord an der Westseite der Südspitze von Spitzbergen, der etwa 25 km ins Landesinnere reicht. Seit 1957 befindet sich an der Bucht Isbjørnhamna an seiner Nordseite eine polnische Forschungsstation zu Füßen des  hohen Fugleberget.

Der Eingang zum Fjord liegt etwa 45 km nördlich des Sørkapp, der Südspitze von Spitzbergen. Der Fjord trennt das Sørkapp-Land im Süden vom Wedel-Jarlsberg-Land im Norden. Er ist zwischen 2,3 und 11 km breit. Der höchste am Hornsund gelegene Berg ist der Hornsundtind an der Südküste des Fjords mit 1429 Metern Höhe.

Benannt wurde der Hornsund 1610 von Jonas Poole, nachdem seine Leute dort ein Stück Rentierhorn gefunden hatten. Obwohl „Sund“ eigentlich eine durchgehende Wasserstraße bezeichnet, hat sich der Name bis heute erhalten. 1872 erforschte eine von Johann Nepomuk Wilczek finanzierte österreichische Expedition mit der Segeljacht Isbjörn den Hordsund und hinterließ eine Reihe noch heute gültiger geographischer Namen.

Klima

Weblinks

Einzelnachweise 

Spitzbergen
Bucht in Svalbard
Bucht (Grönlandsee)